Sir James Denham-Steuart, 7. Baronet (* 21. Oktober 1712 in Edinburgh, Schottland; † 26. November 1780 in Coltness, Lancashire) war ein britischer Ökonom und ein später Vertreter des Merkantilismus.

Er veröffentlichte sein Hauptwerk „An Inquiry into the Principles of Political Economy“ im Jahr 1767, also neun Jahre vor Adam Smiths Werk „Wealth of Nations“, das dem Merkantilismus eine Absage erteilte. Er gilt, neben Turgot, Thünen und Malthus, als einer der „Entdecker“ des ökonomischen Ertragsgesetzes.
Während Smith und andere britische Ökonomen ihn nicht beachteten, wurde Denham-Steuart in Deutschland vergleichsweise stark rezipiert, so etwa durch Hegel, Marx und die Historische Schule.

Literatur 

 Ramón Tortajada (Hrsg.): The Economics of James Steuart. Routledge, London u. a. 1999, ISBN 0-415-15459-6, (Routledge studies in the history of economics 26), (Französische Ausgabe: Sir James Steuart et l'économie politique), (A selection of papers presented at the First International Conference on Sir James Steuart, held September 14 - 16, 1995 in Vizille, France).
 Marc Blaug: Great Economists before Keynes. Wheatsheaf Books, Brighton 1986, ISBN 0-7450-0160-2, S. 241f.
 Paul Chamley: Economie politique et philosophie chez Steuart et Hegel. Dalloz, Paris 1963, (Annales de la Faculé de Droit et des Sciences Politiques et Economiques de Strasbourg 12).

Weblinks 
An Inquiry into the Principles of Political Economy (historisches Buch als html formatiert), Sir James Steuart (1767), abgerufen am 11. Dezember 2018.
James Denham-Steuart auf der Website History of Economic Thought

Ökonom (18. Jahrhundert)
Vertreter des Merkantilismus
Baronet
Autor
Schotte
Person (Edinburgh)
Brite
Geboren 1712
Gestorben 1780
Mann